Лојзе Потокар (Љубљана, 2. март 1902 — Љубљана, 16. јун 1964) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1940-те
|-
| 1948
| На својој земљи
| Сова
|-
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-те
|-
| 1951
| Трст
| Јуст
|-
| 1951
| Кекец
| Отац
|-
| 1952
| Свет на Кајжарју
| Жупник Фаркаш
|-
| 1953
| -{Einmal kehr' ich wieder }-
| 
|-
| 1954
| -{Am Anfang war es Sünde}-
| /
|-
| 1955
| Три приче 
| /
|-
| 1958
| Кала
| Деда
|-
| 1959
| Три четвртине Сунца
| Постајенац
|-
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-те
|-
| 1960
| -{Enclosure}-
| Полицијски официр
|-
| 1960
| Веселица
| /
|-
| 1961
| Балада о труби и облаку
| Јернеј Темникар
|-
| 1961
| Породични дневник
| Први слушалац
|-
| 1962
| Тог лепог дана
| Падар
|-
| 1964
| Службени положај
| Јовић - рачуновођа
|-
| 1964
| Вртлог
| Отац (сегмент Отац)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1902.
Умрли 1964.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани